Храм Рождества Пресвятой Богородицы села Васькино (Богородицерождественская церковь) — приходской православный храм в городском округе Чехов, в посёлке Васькино. Относится к Чеховскому благочинию Подольской епархии Русской православной церкви.

Является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения.

История 
Построен в начале XIX века как часть усадьбы Шаховских (Щербатовых) «Васькино». В 1930-х годах храм был закрыт.

Богослужения были вознобновлены в апреле 1998 года. В 2002 году церковь была полностью восстановлена и расписана.

Расположение

Архитектура храма

Настоятели храма

Примечания

Литература

Ссылки 
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы — официальный сайт
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы села Васькино — сайт Чеховского Благочиния

Васькино